Rudka (gemeente)
 Rudka (powiat Bielski), dorp in bovenstaande gemeente
 Rudka (Subkarpaten)

Daarnaast is Rudka de naam van een gemeente in Tsjechië:
 Rudka (Tsjechië), gemeente in okres Brno-venkov